Il singolare  del BMW Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Michail Južnyj ha battuto in finale Marin Čilić 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

  Marin Čilić (finale)
  Michail Južnyj (campione)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)

 Marcos Baghdatis (semifinali)
 Nicolás Almagro (quarti di finale)
 Julien Benneteau (primo turno)
 Benjamin Becker (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2010
ATP World Tour 2010